Обманщики:

 «Обманщики» — французский кинофильм с Жан-Полем Бельмондо
 «Обманщики» — американская комедия 2002 года